Alma mater puede referirse a:
 Alma mater, la locución latina
 Alma Mater, revista de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana.
 Alma mater, película uruguaya de 2005.